

Geografia 

 Liesing – frazione di Kammern im Liesingtal, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Liesing – ex comune ora frazione di Lesachtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Liesing – ex comune ora frazione di Liesing, distretto di Vienna (Vienna)
 Liesing – frazione di Stockenboi, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Liesing – distretto di Vienna (Vienna)
 Liesing – frazione di Wald am Schoberpaß, comune nel distretto di Leoben (Stiria)